Ранчо ел Варал има више значења:

 Ранчо ел Варал (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ел Варал (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику